Буханов — русская фамилия.